

Osoby 
 Heinrich Otto Meisner – niemiecki historyk
 Joachim Meisner – niemiecki kardynał
 Johannes Meisner – niemiecki teolog luterański
 Karl Friedrich Meisner – niemiecki zoolog
 Randy Meisner – amerykański gitarzysta basowy
 Sanford Meisner – amerykański aktor i pedagog

Zobacz też 
 Meissner